Дадаршиш (VI—V века до н. э.) — полководец в персидской армии Дария I. Будучи армянином по происхождению, стоял во главе персидских войск направленных в Армению для подавления восстания. В Бехистунской надписи, в одном из упоминаний о полководце сообщается: Армянина, по имени Дадаршиш, моего подчиненного, я послал в Армению [и] так ему сказал: "Иди и разбей мятежное войско, [которое] не признает меня.

В Армении, Дадаршиш трижды наносил поражения восставшим. Сперва мятежники были разбиты близ селения Зуза, затем у крепости Тигра, после чего у крепости Виам.

Примечание 

Военачальники Ахеменидов
Военачальники Армении
Военачальники VI века до н. э.